Veka (Zweden), een plaats in de gemeente Falkenberg
 VeKa Group, een Nederlandse organisatie in de scheepsbouw
 Veka Group Racing Team, een raceteam in de Dakar-race
 VEKA AG, 's werelds grootste extruder van pvc-profielen voor ramen en deuren